Gråstjärtad bergsjuvel (Lampornis cinereicauda) är en fågel i familjen kolibrier.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i södra Costa Rica. Den betraktas ofta som underart till vitstrupig bergsjuvel (L. castaneoventris).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Kolibrier
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Costa Rica